Сухоречка — топоним:

Населённые пункты:
 Сухоречка — посёлок в Башкортостане, Белорецкий район
 Сухоречка — посёлок в Башкортостане, Бижбулякский район
 Сухоречка — село в Оренбургской области, Бузулукский район
 Сухоречка — село в Оренбургской области, Илекский район
 Сухоречка — село в Оренбургской области, Соль-Илецкий район
 Сухоречка (Самарская область) — деревня, Клявлинский район, Самарская область.

Реки:
 Сухоречка (приток Чесноковки) — река в России, протекает в Оренбургской и Самарской областях